Сен-Лора́н-де-Госс, Сен-Лоран-де-Ґосс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний захід від Парижа, 155 км на південь від Бордо, 75 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 592,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Лоран-де-Госс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-де-Госс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди